Verdena — італійський рок-гурт із міста Альбіно.

Учасники 
Поточний склад
 Альберто Феррарі (Alberto Ferrari) — вокал, гітара.
 Лука Феррарі (Luca Ferrari) — ударні.
 Роберта Саммареллі (Roberta Sammarelli) — бас.

Колишні учасники
 Фідель Фіґаролі (Fidel Figaroli) — клавішні.

Дискографія 
Альбоми
 Verdena (1999)
 Solo un Grande Sasso (2001)
 Il Suicidio dei Samurai (2004)
 Requiem (2007)
 Wow (2011)
 Endkadenz Vol. 1 (2015)
 Endkadenz Vol. 2 (2015)

Демо-альбоми
 Verdena (demotape) (1997)

EPs
 Valvonauta (1999)
 Viba (2000)
 Spaceman (2001)
 Miami Safari (2002)
 Luna (2004)
 Elefante (2004)
 Caños (2007)
 Radar(Ejabbabbaje) (2011)

Відеокліпи і синґли
 Valvonauta (1999)
 Viba (2000)
 Spaceman (2001)
 Nel Mio Letto (2001)
 Miami Safari (2002)
 Luna (2004)
 Elefante (2004)
 Perfect Day (2004)
 Phantastica (2004)
 Muori Delay (2007)
 Caños (2007)
 Angie (2007)
 Isacco Nucleare (2008)
 Razzi, Arpia, Inferno e Fiamme (2010)
 Scegli Me (Un mondo che tu non vuoi) (2011)
 Miglioramento (2011)
 Un Po' Esageri (2015)
 Contro La Ragione (2015)
 Nevischio (2015)
 Colle Immane (2015)
 Identikit (2015)

Посилання 

 Офіційна сторінка 
 

Італійські рок-гурти